5-й гвардейский бомбардировочный авиационный Витебский корпус (5-й гв. бак) — соединение Военно-Воздушных сил (ВВС) Вооруженных Сил РККА, принимавшее участие в боевых действиях Великой Отечественной войны.

Наименования корпуса 

 2-й бомбардировочный авиационный корпус;
 1-й гвардейский бомбардировочный авиационный корпус;
 1-й гвардейский бомбардировочный авиационный Витебский корпус;
 5-й гвардейский бомбардировочный авиационный Витебский корпус;
 66-й гвардейский бомбардировочный авиационный Витебский корпус.

Создание корпуса 
1-й гвардейский бомбардировочный авиационный Витебский корпус 26 декабря 1944 года был переименован в 5-й гвардейский бомбардировочный авиационный Витебский корпус

Преобразование корпуса 
5-й гвардейский бомбардировочный авиационный Витебский корпус 10 января 1949 года переименован в 66-й гвардейский бомбардировочный авиационный Витебский корпус

Расформирование корпуса 
В последующем 66-й гвардейский бомбардировочный авиационный Витебский корпус был расформирован.

С целью сохранения памяти и увековечивания заслуг 66-го гвардейского бомбардировочного авиационного Витебского корпуса почётные наименования и награды корпуса были переданы вновь формируемому 3-му гвардейскому отдельному ракетному Витебскому Краснознамённому корпусу, в последующем переименованному в 27-ю гвардейскую ракетную Витебскую Краснознамённую армию.

В действующей армии 
В составе действующей армии: с 26 декабря 1944 года по 9 мая 1945 года, итого: 135 дней.

Командование корпуса 
Командир корпуса
 гвардии генерал-лейтенант авиации Ушаков Владимир Алексеевич, период нахождения в должности: с 26 декабря 1944 года по июнь 1945 года
  гвардии генерал-майор авиации Котляр Феодосий Порфирьевич, период нахождения в должности: с июня 1945 года по декабрь 1947 года.
 генерал-майор авиации Фёдоров Иван Логинович, период нахождения в должности: с октября 1947 года по декабрь 1951 года.

Заместитель командира корпуса
 гвардии подполковник Прокошев Иван Георгиевич, июль 1945 - январь 1946

В составе объединений

Соединения, части и отдельные подразделения корпуса 

 4-я гвардейская бомбардировочная авиационная дивизия
 124-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк
 125-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк
 126 й гвардейский бомбардировочный авиационный полк
 5-я гвардейская бомбардировочная авиационная дивизия
 35 й гвардейский бомбардировочный авиационный полк
 127 й гвардейский бомбардировочный авиационный полк
 128 й гвардейский бомбардировочный авиационный полк
 3-я отдельная гвардейская авиационная эскадрилья связи
 25-я отдельная гвардейская рота связи
 33-й отдельный взвод аэрофотослужбы
 1245-я подвижная авиаремонтная мастерская
 1242-я военно-почтовая станция

Участие в операциях и битвах 
 Блокада и ликвидация Курляндской группировки — с 26 декабря 1944 года по 9 мая 1945 года.
 Восточно-Прусская операция — с 13 января 1945 года по 25 апреля 1945 года.
 Инстербургско-Кенигсбергская операция — с 13 января 1945 года по 27 января 1945 года.
 Кенигсбергская операция — с 6 апреля 1945 года по 9 апреля 1945 года.
 Земландская операция — с 13 апреля 1945 года по 25 апреля 1945 года.

Награды 
 5-я гвардейская Оршанская Краснознамённая бомбардировочная авиационная дивизия Указом Президиума Верховного Совета СССР награждена орденом «Кутузова III степени»
 35-й гвардейский Сталинградский бомбардировочный авиационный полк Указом Президиума Верховного Совета СССР награждён орденом «Суворова III степени»
 124-й гвардейский Ленинградский Краснознамённый бомбардировочный авиационный полк Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1945 года награждён орденом «Кутузова III степени»
 124-й гвардейский Ленинградский Краснознамённый ордена Кутузова III степени бомбардировочный авиационный полк Указом Президиума Верховного Совета СССР награждён орденом «Суворова III степени»
 125-й гвардейский Борисовский бомбардировочный авиационный полк имени М. Расковой Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1945 года награждён орденом «Кутузова III степени»
 125-й гвардейский Борисовский ордена Кутузова III степени бомбардировочный авиационный полк имени М. Расковой Указом Президиума Верховного Совета СССР награждён орденом «Суворова III степени»
 127-й гвардейский Борисовский бомбардировочный авиационный полк Указом Президиума Верховного Совета СССР награждён орденом «Суворова III степени»

Примечания

Литература 
 Кожевников М. Н. Командование и штаб ВВС Советской армии в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. — М.: Наука, 1977.
 Освобождение городов: Справочник по освобождению городов в период Великой Отечественной войны 1941—1945 / М. Л. Дударенко, Ю. Г. Перечнев, В. Т. Елисеев и др. — М.: Воениздат, 1985.

Ссылки 
 Список операций вооружённых сил СССР во Второй мировой войне
 Советская авиация в Отечественной войне
 Герои Второй Мировой
 Боевой состав ВВС
 The Luftwaffe, 1933- 45
 Авиаторы Второй мировой войны
 «Освобождение городов: Справочник по освобождению городов в период Великой Отечественной войны 1941—1945» / М. Л. Дударенко, Ю. Г. Перечнев, В. Т. Елисеев и др. — М.: Воениздат, 1985. — 598 с. Электронная версия

См. также 
 66-й гвардейский бомбардировочный авиационный корпус
 3-й гвардейский отдельный ракетный Витебский Краснознамённый корпус
 27-я гвардейская ракетная Витебская Краснознамённая армия

Бомбардировочные  авиационные корпуса СССР во время Великой Отечественной войны
Гвардейские корпуса СССР
Участники Блокады и ликвидации Курляндской группировки
Участники Восточно-Прусской операции (1945)
Участники Кёнигсбергской операции
Участники Земландской наступательной операции
Воинские части и формирования, созданные в 1944 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1949 году